Robert Merton ist der Name folgender Personen:

* Robert C. Merton (* 1944), US-amerikanischer Finanzwissenschaftler und Nobelpreisträger
 Robert K. Merton (1910–2003), US-amerikanischer Soziologe